Per Bouvier si può intendere:
 Alexis Bouvier (1836-1892), scrittore francese. 
 Bouvier Beale (1922-1994), giurista statunitense e cugino di Jacqueline Kennedy Onassis (nata Bouvier).
 Charles Bouvier (1898-1964), bobbista svizzero.
 Edith Ewing Bouvier Beale (1895-1977), zia di Jacqueline Kennedy Onassis (nata Bouvier). 
 Edith Bouvier Beale (1917-2002), cugina di Jacqueline Kennedy Onassis. 
 Jacqueline Kennedy Onassis (nata Bouvier) (1929-1994), first lady degli Stati Uniti dal 1961 al 1963.
 Janet Lee Bouvier (1907-1989), socialite e madre di Jacqueline Kennedy Onassis (nata Bouvier).
 Jean Bouvier (1920-1987), storico francese.
 Jean-Baptiste Bouvier (1783-1854), vescovo e teologo francese.
 John Vernou Bouvier III (1891-1957), padre di Jacqueline Kennedy Onassis (nata Bouvier).
 Nathalie Bouvier (n. 1969), sciatrice alpina francese.
 Nicolas Bouvier (1929-1998), scrittore, fotografo e iconografo svizzero.
 Phelan Beale, Jr. (1920-1993), giornalista e cugino di Jacqueline Kennedy Onassis (nata Bouvier).
 Pierre Bouvier (n. 1979) è un cantante e chitarrista canadese.
 Pietro Bouvier (1839-1927), pittore italiano.

Altro 
 razza canina (Bouvier = Bovaro)
 Patty e Selma Bouvier, personaggi della serie di cartoni animati I Simpson
 Il cognome da nubile di Marge Simpson, personaggio della serie di cartoni animati I Simpson